Hr. Ms. Jacob van Heemskerck of Jacob van Heemskerck kan verwijzen naar een van de volgende vijf Nederlandse marineschepen vernoemd naar de 16e-eeuwse zeevaarder Jacob van Heemskerck:
 Jacob van Heemskerck (1642), een Nederlands jacht
 Jacob van Heemskerck (1805), een Nederlandse schoener
 Hr.Ms. Jacob van Heemskerck (1908), een Nederlands pantserschip
 Hr.Ms. Jacob van Heemskerck (1940), een Nederlandse lichte kruiser van de Trompklasse
 Hr.Ms. Jacob van Heemskerck (1986), een Nederlands fregat van de Jacob van Heemskerckklasse